Esta é uma lista de municípios da Região Nordeste do Brasil por PIB,  que apresenta os municípios do Nordeste brasileiro ordenados de acordo com o produto interno bruto nominal a preços correntes em 2014. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fortaleza é o município com o mais alto PIB da Região Nordeste, embora Recife e Salvador sediem aglomerados urbanos com PIB mais elevado. No interior, Feira de Santana detém o maior PIB, seguida por Campina Grande e Caruaru.

PIB dos principais aglomerados urbanos

PIB dos municípios

20 maiores economias

Acima de 4 bilhões

Ver também 
 Lista de municípios do Brasil por PIB per capita
 Lista dos municípios brasileiros com maior PIB agropecuário
 Lista das regiões metropolitanas do Brasil por PIB nominal
 Lista das regiões metropolitanas das Américas por PIB PPC
 Lista de estados do Brasil por PIB
 Lista de estados do Brasil por PIB per capita
 Lista de municípios do Brasil
 Lista de municípios do Brasil por unidade da Federação

 
Pib